Marko Cvitkušić (Garevac, Modriča, 1951.), pripovjedač.

Školovao se u rodnom mjestu i Gradačcu.

Djela 
 Ispružene ruke (pripovijetke, 1986.).

Hrvatski pisci iz Bosne i Hercegovine
Životopisi, Modriča